Esistono più comuni francesi con questo nome

Bagneux – Aisne
Bagneux – Allier
Bagneux – Indre
Bagneux – Marna
Bagneux – Meurthe e Mosella
Bagneux – Hauts-de-Seine